В парному розряді жіночого тенісного турніру Sarasota Clay Court Classic 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Лізель Губер і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Асагое Сінобу і Міягі Нана 7–6(8), 6–3.

Сіяні пари 

 Єлена Докич /  Надія Петрова (чвертьфінал)
 Лізель Губер /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)

 Барбара Шетт /  Патті Шнідер (півфінал)
 Елс Калленс /  Емілі Луа (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Sarasota Clay Court Classic